fenilaceton (benzil-metil-keton)
kratica za jezik ghayavi
BMK, vaterpolski klub iz Harkiva
kratica za vulgarizam u značenju "nije me briga", "ne marim za to"